

Musica 
Deuce – gruppo musicale britannico 
Deuce – album di Rory Gallagher del 1971
Deuce – album di Kurtis Blow del 1981
Deuce – DVD dei Korn del 2002
Deuce – album dei Beautiful Creatures del 2005
 Deuce – Canzone dei Cardigans
 Deuce – Canzone dei Kiss contenuta nell'album Kiss del 1974
Deuce – rapper statunitense ex membro degli Hollywood Undead

Sport 
 Deuce – punteggio di 40 pari, nel tennis

Teatro 
Deuce – commedia di Terrence McNally

Altro 
Deuce – pseudonimo del wrestler statunitense Jimmy Reiher jr.
Deuce to 7 Triple Draw – gioco del poker
Deuce Gorgon – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio di Medusa